Miejscowości w Polsce:
 Jastrzębna Druga
 Jastrzębna Pierwsza
Miejscowości na Ukrainie:
 Jastrzębna –  wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie mohylowskim.
 Jastrzębna – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie brusiłowskim
Inne:
 Jastrzębna – stacja kolejowa w pow. augustowskim
 Jastrzębna (gromada) – gromada istniejąca w latach 1954–1972 w pow. augustowskim